Stefański (Stefańska au féminin) ou Stefanski sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1897-1937), homme politique communiste polonais
 (né en 1987), producteur et compositeur britannique
 (né en 1955), joueur canadien de hockey sur glace
Christiane Stefanski (née en 1949), chanteuse belge
Daniel Stefański (né en 1977), joueur polonais de foobtall
Ed Stefanski, joueur américain de basket-ball
Elżbieta Stefańska-Łukowicz (née en 1943), claveciniste classique polonaise
Halina Czerny-Stefańska (1922-2001), pianiste polonaise
Kevin Stefanski (né en 1982), joueur américain de football américain
Marcin Stefański (né en 1983), joueur polonais de basket-ball
 (né en 1969), joueur américain de baseball
 (né en 1990), joueur polonais de football
 (1813-1877), publiciste et activiste polonais
Włodzimierz Stefański (né en 1949), joueur polonais de volley-ball

Voir aussi
Larry Stefanki (né en 1957), joueur et entraîneur américain de tennis

Homonymie de patronyme